Plaats in Indonesië
 Pematang Pasir (Ketapang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Pematang Pasir (Teluk Nibung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Balai in de provincie Noord-Sumatra